«Шаг вперёд 2: Улицы» () — сиквел молодёжной музыкальной мелодрамы «Шаг вперёд», вышедший в кинопрокат в 2008 году.

Сюжет 
Энди с детства любила танцевать и мама отвела её на танцплощадку в пригороде, откуда произошёл известный конкурс под названием «Улицы». И Энди училась танцам, не сдаваясь, и, как её учила мама, оставаясь собой. Когда Энди было 16 лет, мама заболела и умерла, и всё изменилось, в том числе и «Улицы».

Энди Уэст — молодая уличная танцовщица, член команды «4-1-0», живущая в Балтиморе, Мэриленд, у своей опекунши Сары — лучшей подруги мамы. Команда Энди участвует в конкурсах команд в клубах и готовится к главному конкурсу — «Улицы», который пройдет неизвестно когда и неизвестно где.

Команда устраивает «выходку» в вагоне метро, танцуя и снимая всё на камеру. После показа видео с места нарушения порядка по телевизору, Сара говорит Энди, что она безответственна, бросила школу и водится с преступниками, запретила ей общаться со своей командой, а также хочет отправить её к тёте Элис в штат Техас.

Энди встречает своего друга детства Тайлера Гейджа в танцевальном клубе «Дракон» и соглашается соревноваться с ним на танцплощадке.
Если победит Тайлер, то Энди пойдёт на просмотр в Мэрилендскую школу искусств и останется жить у Сары (которую Тайлеру ещё предстоит уговорить пойти на это). В клубе после проигрыша она натыкается на незнакомого парня и он обращает внимание на её танец.

На прослушивании в школе директор Блейк Коллинз против принятия Энди, так как она «не формат» их заведения, но брат директора Чейз Коллинз (который оказался тем парнем из клуба) убеждает принять её. Из-за дополнительных занятий по танцам с Блейком Энди пропускает тренировки своей команды, и её оттуда выгоняют. Расстроенная, она рассказывает об этом Чейзу, который советует ей собрать свою собственную команду и выступить на «Улицах». Также он рекомендует ей будущих танцоров её новой команды — таких же неформатных по меркам школы, как и она сама, но которые являются профессионалами своего дела. А также Энди приглашает своего друга Лося, с которым подружилась, придя в школу. Чейз сделал дубликат ключа от школьного зала, и теперь у них есть возможность заниматься по ночам.

Команда Энди решила устроить себе тест — прийти посостязаться в танцевальный клуб. Но, не показав ничего приличного, они были с позором изгнаны оттуда. Зато к ним присоединилась подруга Энди — Мисси Серрано, которой не понравилось, как бывшие друзья обращались с Энди. И порекомендовала расстроившейся команде устроить «выходку», и тем самым вернуть уважение к себе и заявить о готовности участвовать в «Улицах». «Выходку» они обыграли вокруг лидера «4-1-0» Така.

Уже более уверенные в себе, новые друзья Энди идут на барбекю в дом Мисси. За ними увязывается бывшая подружка Чейза — Софи, энергичная девушка, занимающаяся в школе и актёрской игрой, и танцами, и пением. На барбекю все танцуют сальсу, и Софи, ревнуя Чейза к Энди, танцует с Лосем.

«4-1-0» не нравится появление конкурентов и, встретив возвращающегося после барбекю Чейза, Так с дружками избивают его и предупреждают держаться подальше от «Улиц» и Энди. Также на следующий день была обнаружена разгромленная ночью студия танцев в школе. Директор школы заявил, что школа не будет иметь никакого отношения к этим состязаниям, а любая причастность студентов приведёт к их исключению. Энди говорит друзьям, что они далеко зашли, но теперь всё кончено. Блейк Коллинз исключает из школы только Энди, так как она приняла всю вину на себя.

Энди собирается к отъезду в Техас, не отвечает на звонки Чейза, команда распалась. Однажды Энди получает сообщение от Мисси с местом и временем проведения «Улиц». Но продолжает собираться дальше. Такое же сообщение получили и все члены её команды, находящиеся как раз на школьном приёме для сбора средств. Они уходят с приёма, приходят домой к Энди и убеждают её выступить, Сара её тоже отпускает, услышав, что Энди сделала для этих людей.

Блейк Коллинз замечает уход студентов с приёма и допрашивает Софи, которая во всём сознаётся, а Лось предлагает Блейку сходить туда и посмотреть. Сначала команда не могла выступить из-за препятствий «4-1-0», но после выразительной речи одетой в обнажающую голый живот одежду Энди, в которой она предложила «Улицам» перейти туда, откуда всё и началось, команда показала отличное выступление под дождём. Директор возвращает Энди в Мэрилендскую школу.

В ролях 
 Брайана Эвиган — Энди Уэст
 Роберт Хоффман — Чейз Коллинз
 Адам Дж. Севани — Роберт Александр III «Лось»
 Кэсси Вентура — Софи Донован
 Даниэль Поланко — Мисси Сирано
 Кристофер Скотт — «Волосатик»
 Мари Кода — Дженни Кидо
 Джанель Кембридж — «Флай»
 Луис Розадо — «Монстр»
 Гарри Шам мл. — «Кабельщик»
 ЛаДжон Дантзлер — «Улыбак»
 Телиша Шоу — Фелиция
 Блэк Томас — Так
 Уилл Кемп — Блейк Коллинз
 Соня Сон — Сара
 Ченнинг Татум — Тайлер Гейдж

Музыка

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный немецкий сайт фильма
 Официальный сайт саундтрека
 
 
 
 
 Сайт фильма на MySpace

Фильмы-драмы США
Музыкальные фильмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-сиквелы
Фильмы Summit Entertainment